Praca kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Prača, vattendrag,

Polen 

 Praca (ort i Polen), Łódź vojvodskap, Powiat piotrkowski, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar